

Communes 
En France :
 Osse : commune située dans le département du Doubs.
 Ossé, ancienne commune française dans le département d'Ille-et-Vilaine 
 Osse-en-Aspe, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

En Pologne :
 Osse, localité de la voïvodie de Łódź.

Rivières 

 l'Osse : affluent du Doubs.
 l'Osse, affluent droit de la Gélise, rivière des Hautes-Pyrénées, du Gers et de Lot-et-Garonne.
 l'Osse à Piedicorte-di-Gaggio (Haute-Corse).

Autres 

 la tour de l'Osse à Cagnano (Haute-Corse).
 Osse est une région fictive des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.
 Ossë est un personnage du légendaire de l'écrivain britannique .

Voir aussi les toponymes apparentés 

 la Losse et le village de Losse (de « L'Osse »).
 l'

Homonymie de toponyme